Nanodacna är ett släkte av fjärilar. Nanodacna ingår i familjen Agonoxenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Agonoxenidae
Nanodacna